Раввин Бецалель Симха Менахем Бенсион Рабинович (родился в Бадере, 1935) - рабби Бяла и автор серии книг о Мевассере Тове, ранее он был раввином города Лугано в Швейцарии.

Родился в польском городе Седльце в семье младшего сына рабби Йехиэля Иегошуа из Бяла.

С нацистским вторжением в Следлиц в 1939 году члены семьи Рабиновичей бежали со многими из города в восточную Польшу, пробираясь на территорию, оккупированную Красной Армией в соответствии с Пактом Риббентропа-Молотова. Члены семьи были высланы в Сибирь советскими властями, а в 1942 году Рабинович и его брат (за исключением его старшего брата раввина Иракмила Цви) были присоединены к детям Тегерана.

Прибыв в Эрец Исраэль накануне Пурима 1943 года, он был усыновлен вместе с другой группой тегеранских детей раввином Йосефом Шломо Канеманом, Рош Йешив Понивез. ,

В 5717 году он женился в Белой Браче на дочери раввина Авраама Моше, раввина Сандерленда и председателя Совета ученых-тора в Европе. Продолжить раввинское происхождение семьи Бабад.

В 1959 году он был избран раввином города Лугано в Швейцарии, где он оставался до 1959 года. После смерти его отца, ребе, которому принадлежал «заговор Иешуа» 21-го числа Шват 5742, между ним и его тремя братьями были проведены выборы, и он был избран в качестве преемника своего отца. [1]

Раввин Рабинович ранее делил свою резиденцию между городами Лугано и Иерусалим. В 1959 году, когда члены общины в Лугано сократились, Ребе переехал в город Цфат, где он молился в древней синагоге косовских хасидов в Старом городе Цфата. Позже он переехал в южный Цфат, где была создана синагога для его общины. Он является почетным президентом «Центра по изучению вопросов времени» [2] и президентом других учреждений Торы.

В 1955 году он овдовел и женился на вдове раввина Моше Давида Штейнорцля, Роша Иешивата Бабова.

Раввины Польши
Раввины Швейцарии
Персоналии по алфавиту